Министърът на железниците, пощите и телеграфите на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира железниците, пощите и телеграфите на страната. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на железниците, пощите и телеграфите е подреден по ред на правителство.

Министър на железниците, пощите и телеграфите (1911 – 1934) 

 Между 19 май 1934 и 21 април 1935 г. функциите на МЖПТ преминават към Министерството на съобщенията (МС).

Министър на железниците, пощите и телеграфите (1935 – 1947)

Вижте също 
 Министерство на железниците, пощите и телеграфите на България

Литература 
 
 

Железници, пощи и телеграфи
Железници, пощи и телеграфи